Longstone steht für Menhire
 Long Stone (Minchinhampton) in Gloucestershire, England
 Long Stone (Frotoft) auf Rousay, Schottland 
 Longstone (Mottistone) auf der Isle of Wight, England
 Longstone Rath (Kildare) County Kildare, Irland
 Longstone Ráth (Tipperary) County Tipperary, Irland